Акатепек има више значења:
 Акатепек (Ометепек), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Општина Акатепек (Гереро), општина у савезној држави Гереро у Мексику
 Акатепек (Акатепек, Гереро), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Акатепек (Ваутла), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Акатепек (Лолотла), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Акатепек (Сочикоатлан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Акатепек (Калтепек), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Акатепек, Сан Антонио (Зокитлан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Акатепек, Лос Пинос (Уатуско), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику